Le Grand déballage (The Big One), seizième épisode de la saison 3 de Gilmore Girls diffusé en 2003 ;
 Le Grand Déballage (Garage Sale), quinzième épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Le Grand Déballage (The Heart Is a Dumb Dumb), treizième épisode de la saison 2 de You're the Worst diffusé en 2016.